Эрнст Файзрахманович Ишбердин (; ) — башкирский языковед-тюрколог, доктор филологических наук (1989), профессор кафедры востоковедения, академик Международной Академии ТЮРКСОЙ, Заслуженный деятель науки Республики Башкортостан (1995).

Биография 
Ишбердин Эрнст Файзрахманович родился 20 декабря 1934 года в деревне Ишберда Баймакского района Башкирской АССР.

В 1963 году закончил филологический факультет Башкирского государственного университета.

В 1966 году поступил в аспирантуру Института истории, языка и литературы Башкирского филиала АН СССР, а в 1970 году защитил кандидатскую диссертацию.

В 1970—1975 гг. работал преподавателем в Стерлитамакского государственного педагогического института.

В 1975—1999 гг. — научный сотрудник и заведующий отделом диалектологии и истории языка Института истории, языка и литературы УНЦ РАН.

В 1989 году защитил докторскую диссертацию по исторической лексикологии башкирского языка.

С 2000 года работал преподавателем кафедры башкирского и общего языкознания Башкирского государственного университета. Читал лекции по истории башкирской письменности, старотюркскому языку и сравнительно-исторической грамматике тюркских языков. Руководил научной работой аспирантов и соискателей, был членом Совета по защите докторских диссертаций по филологическим специальностям.

Научная деятельность 
Автор более 150 печатных научных изданий, в том числе учебников, учебных пособий для общеобразовательных школ, педагогических училищ и вузов.

Научные труды 
 Современный башкирский язык. Учебник для вузов (в соавт.) — Уфа, 1986;
 Историческое развитие лексики башкирского языка. — Москва, 1986;
 Очерки истории башкирского литературного языка (в соавторстве). — Москва, 1989;
 История башкирского литературного языка (в соавт.) — Уфа, 1993;
 Старотюркский язык. Учебное пособие. — Уфа, 2000;
 Термины земледелия в башкирском языке. — Уфа, 2004;
 Башкирский язык. Учебник для педагогических училищ и колледжей (в соавт.) — Уфа, 2010;
 Этнонимы в топонимии Башкирии // Ономастика Поволжья. — Уфа, 1973;
 Монгольские заимствования в башкирском языке // Советская тюркология. — Баку, 1979. № 1;
 Ударение и система гласных башкирского языка // Советская тюркология. — Баку, 1980. № 5;
 Вопросы словесного ударения в башкирском языке // Учитель Башкортостана. — Уфа, 2004. № 12.

Примечания

Ссылки 
 

Авторы Башкирской энциклопедии
Филологи России
Лингвисты России
Тюркологи России
Исследователи башкирского языка